la révolution hongroise de 1848 ;
 la « révolution » ou « contre-révolution » hongroise de 1956 : l’insurrection de Budapest.

Homonymie historique